Manuel Olivencia (motociclista), pilot de motocròs i mecànic català
 Manuel Olivencia Ruiz (Ronda, 1929 - Sevilla, 2018), advocat i professor universitari espanyol